Финал Кубка Испании по футболу 1995/1996 состоялся 10 апреля 1996 года. «Атлетико Мадрид» оказался сильнее «Барселоны» в дополнительное время со счётом 1:0 (основное время закончилось с результатом 0:0).

Путь к финалу

Финал

Ссылки 
 Отчёт на linguasport.com

1996
Испания
Матчи ФК «Барселона»
Матчи ФК «Атлетико Мадрид»
События 10 апреля
Апрель 1996 года
Спорт в Испании в 1996 году
Спортивные соревнования в Сарагосе